Krettenbach ist ein geographischer Name:

Gewässer:
 Krettenbach (Marbach), linker Zufluss des Marbachs bei Birenbach, Kreis Göppingen, Baden-Württemberg
 Krettenbach (Rechenberger Rot), rechter Zufluss des Oberlaufs Gunzenbachs der Rechenberger Rot bei Krettenbach, Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Krettenbach (Kirnbach), linker Zufluss des Kirnbachs (zur Rems) in Waldhausen, Stadt Lorch, Ostalbkreis, Baden-Württemberg 
 Krettenbach (Scheine), rechter Oberlauf der Scheine (zum Laimbach, zum Ehebach) bei Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern 

Orte:
 Krettenbach, früher Name des heutigen Stixenhofs, Gemeinde Alfdorf, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg, am Zufluss Krättenbach der Schwarzen Rot, frühneuzeitlich Teil eines gesonderten Gerichtsbezirks der sogenannten Siebzehner bei Welzheim
 Krettenbach (Fichtenau), Weiler im Ortsteil Matzenbach der Gemeinde Fichtenau, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Krettenbach (Oberscheinfeld), Dorf von Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern
 Krettenbach (Rot am See), Ortswüstung im Gebiet der Gemeinde Rot am See, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württember

Wüstung:
 Burgstall Krettenbach, abgegangene Burg beim Dorf Krettenbach, Markt Oberscheinfeld, Landkreis Neustadt an der Aisch-Bad Windsheim, Bayern

Siehe auch:
 Grettenbach
 Krättenbach
 Kröttenbach